Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Cipeundeuy (Bantarujeg), een plaats in het regentschap Majalengka van de provincie West-Java
Cipeundeuy (Bojong), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java
Cipeundeuy (Cipeundeuy), een plaats in het regentschap Subang van de provincie West-Java
Cipeundeuy (Cipeundeuy, Bandung Barat), een plaats in het regentschap Bandung Barat van de provincie West-Java
Cipeundeuy (Jatinunggal), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java
Cipeundeuy (Surade), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java